Dochia peut désigner :

 Dochia, une commune roumaine du județ de Neamț
 Baba Dochia, un personnage de la mythologie roumaine